Коня́хин — русская фамилия; имеет женскую форму Коняхина.

Известные носители 
 
 Коняхин, Василий Дмитриевич (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 Коняхин, Геннадий Владимирович (род. 1959) — российский политик, мэр Ленинска-Кузнецкого (1997—1999).
 Коняхин, Иван Иванович (1921—1989) — Герой Советского Союза.
 Коняхин, Игорь Геннадьевич (род. 1972) — российский хоккеист с мячом.
 

 Коняхина, Мария Николаевна (род. 1977) — российская тхэквондистка, капитан женской сборной России.